Weyburn est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Weyburn, ville du sud-est de la Saskatchewan
Weyburn, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
Weyburn, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
, ancien navire de la marine canadienne

Voir aussi
Weyburn-Big Muddy, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme